100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XVII Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Eliminacje i półfinały odbyły się 26 sierpnia, a finał 27 sierpnia 1960 roku.

W finale po 50 metrach najszybszy był Brazylijczyk Manuel dos Santos, podczas gdy na drugim miejscu znajdowali się ex aequo Australijczyk John Devitt i Amerykanin Lance Larson. Santos osłabł nieco w drugiej części dystansu, co pozwoliło Devittowi dogonić reprezentanta Brazylii. Larson zrównał się z Australijczykiem na 20 metrów przed metą. Widzowie obserwujący wyścig byli przekonani, że Amerykanin wygrał wyścig, nieznacznie wyprzedzając Johna Devitta. Ostatecznie okazało się, że Larson i Devitt uzyskali ten sam czas (55,2) i pobili rekord olimpijski. Ówcześnie w przypadku remisu sześciu sędziów decydowało czy lub jaki medal przyznać zawodnikom. Sędziowie nie mogli podjąć jednak ostatecznej decyzji (w głosowaniu był remis). Podczas wyścigu przy każdym torze czas mierzyły trzy osoby i to zanotowane przez nich wyniki miały wyłonić zwycięzcę. Czasy Larsona zmierzone przez trzech sędziów były następujące: 55,0, 55,1, 55,1, kiedy u Devitta trzykrotnie podano wynik 55,2, co oznaczałoby, że to Amerykanin zostanie mistrzem olimpijskim. Zdecydowano jednak się wykorzystać zapasowy pomiar czasu, który wskazał, że Amerykanin uzyskał czas 55,10, a Australijczyk 55,16 (co powinno być zanotowane jako 55,2). Pomimo tego sędzia główny, Szwed Henry Runströmer ogłosił, że złoty medal zdobył John Devitt, a ponieważ w 1960 roku przepisy nie dawały sędziemu głównemu prawa głosu ani możliwości rozstrzygania remisu (w takich sytuacjach najważniejszy był pomiar czasu), spowodowało to apelację reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Została ona jednak dwukrotnie odrzucona przez członków Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Pływackiej (FINA). W tych kontrowersyjnych okolicznościach na najwyższym stopniu podium stanął Australijczyk Devitt, srebro otrzymał Amerykanin Larson, a brąz przypadł Brazylijczykowi Manuelowi dos Santosowi, który uzyskał w finale czas 55,4.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Półfinał 3

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

M